Dubrovka (Bakhtxissarai), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Dubrovka (Djankoi), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Dubrovka (Briansk), localitat de la província de Briansk, a Rússia
 Dubrovka (Vorónej), localitat de la província de Vorónej, a Rússia
 Dúbrovka (Nóvgorod), localitat de la província de Nóvgorod, a Rússia
 Dubrovka (Mélenki), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Dubrovka (Sóbinka), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Dubrovka (Kirjatx), localitat de la província de Vladímir, a Rússia